AFF Suzuki Cup 2014 года — 10-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Финальный турнир проходил с 22 ноября по 20 декабря 2014 года в Сингапуре и Вьетнаме. Действующим чемпионом был Сингапур.

Квалификационный турнир 
Из 12 стран — участниц Федерации футбола АСЕАН (АФФ) к розыгрышу были допущены 11. Федерация футбола Австралии не подала заявку на участие в турнире. Две страны — хозяйки финального турнира (Сингапур и Вьетнам), а также 4 сильнейших сборных региона (Таиланд, Филиппины, Малайзия и Индонезия) были допущены в групповой этап автоматически. Оставшиеся 5 сборных (Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос и Мьянма) играли между собой однокруговой турнир, по итогам которого две сильнейшие команды получали путёвку в финальный раунд.

Матчи квалификационного турнира прошли в Лаосе на столичном Национальном стадионе и стадионе Чао Анувонг.

Финальный турнир

Участники 
  — страна-хозяйка
  — страна-хозяйка
 
  — второе место в отборочном турнире
 
  — победитель отборочного турнира

Групповой этап

Группа А

Группа B

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата АСЕАН
 Официальный сайт АФФ

Футбол в Азии в 2014 году
Чемпионат АСЕАН по футболу
Ноябрь 2014 года
Декабрь 2014 года
Спорт в Сингапуре в 2014 году
2014 год во Вьетнаме
Футбольные соревнования в Сингапуре
Международные соревнования по футболу во Вьетнаме
Международные спортивные соревнования в Сингапуре